L'histoire a connu plusieurs sièges de Roxburgh, une importante ville écossaise :
 le siège de Roxburgh en 1314, par l'armée écossaise ;
 le siège de Roxburgh en 1460, par l'armée écossaise.